Andapa steht für folgende Orte:

 Andapa (Distrikt), ein Distrikt in der Region Sava in Madagaskar
 Andapa (Stadt),  eine Stadt in der Region Sava in Madagaskar